«Мальчишки» — художественный фильм, состоит из двух новелл: «Новенький» (реж. Аян Шахмалиева) и «Это именно я» (реж. Леонид Макарычев).

«Новенький»

Сюжет 
Боря и его мать возвращаются из Уфы, где были в эвакуации, в родной Ленинград. Боря пытается подружиться с главным в дворовой компании Толей Волковым, который в это самое время в первый раз влюбился.

В ролях 
 Майя Булгакова — мать Бори
 Андрей Константинов — Боря
 Александр Подошвин — Волков
 Татьяна Доронина — девочка
 Александр Кавалеров — Сморыга
 Михаил Кононов — Гоша

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Игорь Ефимов
 Режиссёр-постановщик: Аян Шахмалиева
 Оператор-постановщик: Яков Склянский
 Композитор: Виктор Лебедев

«Это именно я»

Сюжет 
Новый физрук обнаруживает у круглого отличника Саши Горохова неплохие данные и надеется воспитать из него боксёра. Но это не интересует самого Сашу с его новыми интересами.

В ролях 
 Виктор Жуков — Саша Горохов
 Лариса Тараненко — Таня
 Геннадий Дюдяев — Лубенец
 Владимир Донцов — Слава
 Антонина Павлычева — бабушка
 Георгий Штиль — Коробкин
 Владимир Рецептер — Эдуард Иванович
 Михаил Ладыгин — отец Лубенца

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Валерий Попов
 Режиссёр-постановщик: Леонид Макарычев
 Главные операторы: Владимир Грамматиков, Борис Тимковский
 Композитор: Владислав Кладницкий

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110624111114/http://lenfilm.ru/catalogue/cat_1969.htm

Фильмы СССР 1969 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Леонида Макарычева
Киноальманахи СССР